Le XXXII Championnat d’Europe de basket-ball masculin (2001) s’est déroulé en Turquie du 31 août au 9 septembre 2001.

Récit

Récompenses et performances 
Predrag Stojaković a été nommé MVP du tournoi.

 meilleur marqueur :  Dirk Nowitzki 
 meilleur rebondeur : Pau Gasol
 meilleur passeur : Raimonds Miglinieks
 le Cinq majeur est :
Predrag Stojaković (SCG), Dejan Bodiroga (SCG), Ibrahim Kutluay (TUR), Pau Gasol (ESP), Dirk Nowitzki (GER)

Équipes participantes et groupes

Déroulement 

Les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deuxièmes et troisièmes sont qualifiés pour des barrages où le deuxième d'un groupe rencontre le troisième d'une autre: ex :  Groupe D -  Groupe C 

Les quatre vainqueurs de ces barrages rencontrent les quatre premiers qualifiés en quart de finale.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Barrages 

 Lituanie - Lettonie : 76-94 
 Espagne - Israël : 71 - 67 
 Allemagne - Grèce : 80 - 75 
 Croatie - Italie : 65 - 57

Tour final 

Classement 5 à 8

Membres de l'équipe victorieuse 
 Dejan Bodiroga
 Predrag Stojaković
 Predrag Drobnjak
 Marko Jarić 
 Dejan Tomašević
 Vlado Šćepanović
 Milan Gurović 
 Saša Obradović 
 Dejan Milojević
 Igor Rakočević 
 Veselin Petrović
 Dragan Tarlać

 Entraîneur : Svetislav Pešić

Classement final

Sources et précisions

Liens externes 
  FIBA Europe

2001
Basket-ball Europe 2001
Europe
Compétition de basket-ball en Turquie